Грицай — українське прізвище. Також російське (Ґріцай) українського походження.

Відомі люди 
 Грицай Анатолій Юхимович (1931—2005/2003) — український бандурист.
 Грицай Антон Юрійович (1987—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Грицай Богдан Вікторович ( 1995) — український борець вільного стилю.
 Грицай Василь Овсійович (1854—1910) — український оперний співак, режисер.
 Грицай Віктор Олексійович (1939—1979) — український художник-монументаліст із Сум.
 Грицай Віталій Олександрович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Грицай Йосиф (1883—1941) — церковний діяч, священик УГКЦ, адміністратор Тернопільського деканату. Слуга Божий.
 Грицай Іван Трохимович (1938) — український політик, колишній голова Миколаївської обласної ради, колишній народний депутат України.
 Грицай Ірина Олегівна (1986) — український юрист.
 Грицай Микола Олексійович (1901—1968) — український радянський історик архітектури.
 Грицай Михайло Семенович (1925—1988) — український літературознавець і фольклорист.
 Грицай Оксана Стефанівна ( 1986) — справжнє ім'я української співачки Міка Ньютон.
 Грицай Олег Анатолійович ( 1974) — український футболіст, нападник, один з найкращих голеадорів Першої ліги.
 Грицай Олександр Анатолійович ( 1977) — український футболіст.
 Грицай Олександр Васильович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Грицай Олексій Михайлович (1914—1998) — російський живописець-пейзажист.
 Грицай Остап (1881—1954) — український поет, літературознавець, журналіст, критик, перекладач, педагог.
 Грицай Роман Степанович (1887—1968) — український архітектор.
 Грицай Сергій Вікторович ( 1967) — керівник компанії Discus Games, розробник комп'ютерних ігор.
 Грицай Сергій Іванович ( 1951) — російський театральний хореограф.
 Грицай-Перебийніс Дмитро (1907—1945) — політичний і військовий діяч, референт Крайової екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях у 1933—1934 роках, генерал-хорунжий УПА, начальник головного штабу.

Див. також 
В Україні є населені пункти пов'язані з прізвищем Грицай:
 Грицаї — село Семенівського району Полтавської області.
 Грицаївка — село Білокуракинського району, Луганської області.
 Грицаївка — село Кобеляцького району, Полтавської області.

Українські прізвища